Se denomina butrón al agujero hecho en suelos, techos o paredes con intención de robar.
 Se denomina butrón a una almadraba o trampa de pesca. En Chile se llama trampa de pesca

Butrón también puede hacer referencia a:

Cursos fluviales
Río Butrón,  río de Vizcaya (España).

Localidades
Sergio Butrón Casas (Quintana Roo), comunidad cerca de Chetumal (México).
Ahedo de Butrón, localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos, España.
Porquera de Butrón, localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos, España.
Villaescusa del Butrón, localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos, España.
Cubillo del Butrón, localidad del municipio de Valle de Sedano, provincia de Burgos, España.
Las Flotas de Butrón, localidad del municipio de Alhama de Murcia, Región de Murcia, España.

Edificios
Castillo de Butrón, edificio neogótico de origen medieval en Vizcaya (España).
Palacio del Licenciado Butrón, casa señorial ubicada en Valladolid (España).

Familias o personas
Casa de Butrón, familia noble de origen vasco.
José María Butrón Pareja, Marino español.
Diego Butrón Cortés, Marino español.
Ulises Butrón Músico argentino.

Artilugios
Butrón. Red de pesca o Almadraba.

Referencias